Kommunalvalget i Københavns Kommune 2021 afholdes som del af Kommunal- og regionsrådsvalg 2021 tirsdag d. 16. november 2021. Der skal vælges 55 medlemmer af borgerrepræsentationen, og der kræves 28 mandater for at danne et flertal.

Lars Weiss (Socialdemokratiet) overtog 19. oktober 2020 overborgmesterposten efter partifællen Frank Jensens afgang som følge af anklager om seksuelle krænkelser. Senere på året valgtes dog den tidligere regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen som Socialdemokratiets spidskandidat. Socialdemokratiet har haft overborgmesterposten uafbrudt siden 1903, men meningsmålinger viser, at Enhedslisten står til at blive næsten lige så store som Socialdemokratiet

I alt 271 kandidater stiller op fordelt på 27 partier. Der er anmeldt følgende valgforbund:

Kommunistisk Parti, Klimapartiet Momentum, Kærlighedspartiet (Regnbuefolket / Befri Christiania), Enhedslisten, Alternativet samt Det Demokratiske Parti opstiller med partiliste. De øvrige partier opstiller sideordnet.

Valgte medlemmer af borgerrepræsentationen

Referencer 

Københavns Kommune
Københavns Kommune 2021